Armillaria duplicata — вид грибов рода Опёнок семейства . Обнаружен в Индии.

Систематика

Примечания  

Физалакриевые
Грибы Азии
Эндемики Индии